El término desire ('deseo', en inglés y otros idiomas) puede hacer referencia a:

Desire, film mudo británico de 1920 dirigido por George Edwardes-Hall;
Desire, film estadounidense de 1936 dirigido por Frank Borzage;
«Desire», canción de Do As Infinity del álbum New World;
«Desire», canción de Geri Halliwell del álbum Passion;
«Desire», canción de Paulina Rubio;
«Desire», canción de U2 del álbum Rattle and Hum;
«Desire», álbum de Bob Dylan publicado en 1976;
«Desire», banda portuguesa de doom metal.
«Desire», álbum de la formación dance French Affair publicado en 2001.

Véase también 

 Désiré
 Désirée